Флаг Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 28 мая 2008 года, является официальным символом Ивняковского сельского поселения и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4051.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур герба поселения».

Обоснование символики 
Герб представляет собой серебряное поле с тремя зелёными ветвями ивы в столб (средняя ниже), сопровождаемые во главе лазоревой звездой о восьми лучах, заполненной золотом, в вольной части герб Ярославской области.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира.

Ветви ивы: на территории Ивняковского сельского поселения, в силу топонимической уникальности, из растительности преобладают ивы. Ива, согласно большинству литературных источников, является символом Библии: «…поскольку у неё, как у никогда не иссякаемого источника жизненности, постоянно отрастают отрезанные ветви». В средние века иву ценили, как одно из растений, которое способно ставить преграду или блокировать болезнетворные вещества и тем помогать излечению болезни.

Цифра «3» — исконно христианское число. Триединство: Бог отец, Бог сын и Святой дух, выражение душевной чистоты, ясности, а также олицетворение трёх основных территориальных единиц Ивняковского сельского поселения: посёлка Ивняки, посёлка Карачиха, села Сарафоново.

Лазоревая звезда о восьми лучах, заполненная золотом — символ правильно выбранного пути.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Ива в геральдике